Йорії (Сайтама)
Йорії (Тотіґі)